Heckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Heckelmann (1937–2012), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Erich Heckelmann (1935–2022), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Helmut Heckelmann (* 19??), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Ernst Heckelmann (* 1948), deutscher Maler